L'expression « cathédrale d'Oslo » peut désigner :
la cathédrale luthérienne de l'Église de Norvège,
la cathédrale Saint-Olaf de l'Église catholique.

Oslo